Suances är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Suances ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Suances är platt. Havet är nära Suances åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Suances. Runt Suances är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santander,  km öster om Suances. Omgivningarna runt Suances är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien